Наведена нижче таблиця містить список міст Лесото:

Джерела

Посилання 
 Бюро Статистики 
 Міста Лесото за населенням 

 
Лесото